Агрономическое — название населённых пунктов:

Украина 
 Агрономическое — село в Винницком районе Винницкой области.
 Агрономическое — село в Амвросиевском районе Донецкой области.